Milian oder Milián ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Milián Sorribas (1939–2020), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Barbastro-Monzón
 Alain Milián (* 1983), kubanischer Ringer
 Christina Milian (* 1981), US-amerikanische Sängerin, Songschreiberin und Schauspielerin
 Héctor Milián (* 1968), kubanischer Ringer
 Jerzy Milian (1935–2018), polnischer Jazzmusiker
 José Milián (* 1973), mexikanischer Fußballspieler
 Tomás Milián (1933–2017), kubanischer Schauspieler

Siehe auch:
 McMillian